|(2601) Болонья (Bologna) || 1980 XA || 8 декабря 1980 || Сан-Витторе || -
|-
|(2602) Мур (Moore) || 1982 BR || 24 января 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2603) Тейлор (Taylor) || 1982 BW1 || 30 января 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2604) Маршак (Marshak) || 1972 LD1 || 13 июня 1972 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2605) Сааде (Sahade) || 1974 QA || 16 августа 1974 || Сан-Хуан || -
|-
|(2606) Одесса (Odessa) || 1976 GX2 || 1 апреля 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2607) Якутия (Yakutia) || 1977 NR || 14 июля 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2608) Сенека (Seneca) || 1978 DA || 17 февраля 1978 || Ла-Силья || Г.-Э. Шустер
|-
|(2609) Кирил-Мефодий (Kiril-Metodi) || 1978 PB4 || 9 августа 1978 || Крым || Черных Н. С., Черных Л. И.
|-
|(2610) Тува (Tuva) || 1978 RO1 || 5 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2611) Бойс (Boyce) || 1978 VQ5 || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
|(2612) Катрин (Kathryn) || 1979 DE || 28 февраля 1979 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
|(2613) Пльзень (Plzeň) || 1979 QE || 30 августа 1979 || Клеть || Л. Брожек
|-
|(2614) Torrence || 1980 LP || 11 июня 1980 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(2615) Saito || 1951 RJ || 4 сентября 1951 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2616) Леся (Lesya) || 1970 QV || 28 августа 1970 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2617) Янцзы (Jiangxi) || 1975 WO1 || 26 ноября 1975 || Нанкин || -
|-
|(2618) Coonabarabran || 1979 MX2 || 25 июня 1979 || Сайдинг-Спринг || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
|(2619) Skalnaté Pleso || 1979 MZ3 || 25 июня 1979 || Сайдинг-Спринг || Элеанора Хелин, Шелте Бас
|-
|(2620) Сантана (Santana) || 1980 TN || 3 октября 1980 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|(2621) Гото (Goto) || 1981 CA || 9 февраля 1981 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
|(2622) Больцано (Bolzano) || 1981 CM || 9 февраля 1981 || Клеть || Л. Брожек
|-
|(2623) Zech || A919 SA || 22 сентября 1919 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2624) Samitchell || 1962 RE || 7 сентября 1962 || Бруклин || IAP
|-
|(2625) Джек (Jack London) || 1976 JQ2 || 2 мая 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2626) Belnika || 1978 PP2 || 8 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2627) Чурюмов (Churyumov) || 1978 PP3 || 8 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2628) Копал (Kopal) || 1979 MS8 || 25 июня 1979 || Сайдинг-Спринг || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
|(2629) Рудра (Rudra) || 1980 RB1 || 13 сентября 1980 || Паломар || Чарльз Коваль
|-
|(2630) Хермод (Hermod) || 1980 TF3 || 14 октября 1980 || Верхний Прованс || Верхний Прованс
|-
|(2631) Чжэцзян Zhejiang || 1980 TY5 || 7 октября 1980 || Нанкин || -
|-
|(2632) Гуйчжоу (Guizhou) || 1980 VJ1 || 6 ноября 1980 || Нанкин || -
|-
|(2633) Бишоп (Bishop) || 1981 WR1 || 24 ноября 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2634) Джеймс Брэдли (James Bradley) || 1982 DL || 21 февраля 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2635) Хаггинс (Huggins) || 1982 DS || 21 февраля 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2636) Lassell || 1982 DZ || 20 февраля 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2637) Bobrovnikoff || A919 SB || 22 сентября 1919 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2638) Гадолин (Gadolin) || 1939 SG || 19 сентября 1939 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2639) Плэнмен (Planman) || 1940 GN || 9 апреля 1940 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2640) Хяллстрём (Hällström) || 1941 FN || 18 марта 1941 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(2641) Липшутц (Lipschutz) || 1949 GJ || 4 апреля 1949 || Бруклин || IAP
|-
|(2642) Везалий (Vésale) || 1961 RA || 14 сентября 1961 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(2643) Бернард (Bernhard) || 1973 SD || 19 сентября 1973 || Паломар || Том Герельс
|-
|(2644) Виктор Хара (Victor Jara) || 1973 SO2 || 22 сентября 1973 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2645) Дафни Плэйн (Daphne Plane) || 1976 QD || 30 августа 1976 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|(2646) Абетти (Abetti) || 1977 EC1 || 13 марта 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2647) Сова (Sova) || 1980 SP || 29 сентября 1980 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|(2648) Ова (Owa) || 1980 VJ || 8 ноября 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2649) Oongaq || 1980 WA || 29 ноября 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2650) Elinor || 1931 EG || 14 марта 1931 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(2651) Карен (Karen) || 1949 QD || 28 августа 1949 || Йоханнесбург || Эрнест Джонсон
|-
|(2652) Ябуути (Yabuuti) || 1953 GM || 7 апреля 1953 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2653) Принципия (Principia) || 1964 VP || 4 ноября 1964 || Бруклин || IAP
|-
|(2654) Ристенпарт (Ristenpart) || 1968 OG || 18 июля 1968 || Cerro El Roble || К. Торрес, S. Cofre
|-
|(2655) Гуанси (Guangxi) || 1974 XX || 14 декабря 1974 || Нанкин || -
|-
|(2656) Эвенкия (Evenkia) || 1979 HD5 || 25 апреля 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2657) Башкирия (Bashkiria) || 1979 SB7 || 23 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2658) Джинджерич (Gingerich) || 1980 CK || 13 февраля 1980 || Гарвард || -
|-
|(2659) Миллис (Millis) || 1981 JX || 5 мая 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2660) Вассерман (Wasserman) || 1982 FG || 21 марта 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2661) Быджовский (Bydžovský) || 1982 FC1 || 23 марта 1982 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|(2662) Кандинский (Kandinsky) || 4021 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2663) Мильтиад (Miltiades) || 6561 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
|(2664) Everhart || 1934 RR || 7 сентября 1934 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2665) Schrutka || 1938 DW1 || 24 февраля 1938 || Хайдельберг || A. Bohrmann
|-
|(2666) Грамм (Gramme) || 1951 TA || 8 октября 1951 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(2667) Оикава (Oikawa) || 1967 UO || 30 октября 1967 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(2668) Татария (Tataria) || 1976 QV || 26 августа 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2669) Шостакович (Shostakovich) || 1976 YQ2 || 16 декабря 1976 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2670) Чувашия (Chuvashia) || 1977 PW1 || 14 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2671) Абхазия (Abkhazia) || 1977 QR2 || 21 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2672) Писек (Písek) || 1979 KC || 31 мая 1979 || Клеть || J. Květoň
|-
|(2673) Лоссигнол (Lossignol) || 1980 KN || 22 мая 1980 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(2674) Пандар (Pandarus) || 1982 BC3 || 27 января 1982 || Ок-Ридж || -
|-
|(2675) Толкин (Tolkien) || 1982 GB || 14 апреля 1982 || Андерсон-Меса || M. Watt
|-
|(2676) Aarhus || 1933 QV || 25 августа 1933 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2677) Joan || 1935 FF || 25 марта 1935 || Ницца || Маргарита Ложье
|-
|(2678) Аавасакса (Aavasaksa) || 1938 DF1 || 24 февраля 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2679) Киттисваара (Kittisvaara) || 1939 TG || 7 октября 1939 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2680) Матэо (Mateo) || 1975 NF || 1 июля 1975 || Сан-Хуан || -
|-
|(2681) Островский (Ostrovskij) || 1975 VF2 || 2 ноября 1975 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2682) Soromundi || 1979 MF4 || 25 июня 1979 || Сайдинг-Спринг || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
|(2683) Brian || 1981 AD1 || 10 января 1981 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
|(2684) Дуглас (Douglas) || 1981 AH1 || 3 января 1981 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
|(2685) Мазурский (Masursky) || 1981 JN || 3 мая 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2686) Линда Сьюзан (Linda Susan) || 1981 JW1 || 5 мая 1981 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(2687) Тортали (Tortali) || 1982 HG || 18 апреля 1982 || Андерсон-Меса || M. Watt
|-
|(2688) Галлей (Halley) || 1982 HG1 || 25 апреля 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2689) Брюссель (Bruxelles) || 1935 CF || 3 февраля 1935 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(2690) Ristiina || 1938 DG1 || 24 февраля 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2691) Серсик (Sersic) || 1974 KB || 18 мая 1974 || Сан-Хуан || -
|-
|(2692) Чкалов (Chkalov) || 1976 YT3 || 16 декабря 1976 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2693) Яньань (Yan'an) || 1977 VM1 || 3 ноября 1977 || Нанкин || -
|-
| (2694) Пино Торинез (Pino Torinese) || 1979 QL1 || 22 августа 1979 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
|(2695) Кристабель (Christabel) || 1979 UE || 17 октября 1979 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2696) Мажион (Magion) || 1980 HB || 16 апреля 1980 || Клеть || Л. Брожек
|-
|(2697) Альбина (Albina) || 1969 TC3 || 9 октября 1969 || Крым || Б. A. Бурнашева
|-
|(2698) Азербайджан (Azerbajdzhan) || 1971 TZ || 11 октября 1971 || Крым || -
|-
|(2699) Калинин (Kalinin) || 1976 YX || 16 декабря 1976 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2700) Байконур (Baikonur) || 1976 YP7 || 20 декабря 1976 || Крым || Черных Н. С.
|}